Il termine Langobardia (attestato anche nelle variante Longobardia) può riferirsi:
alle due grandi regioni del Regno longobardo:
la Langobardia Maior, che comprendeva i ducati longobardi dell'Italia settentrionale e quello di Tuscia;
la Langobardia Minor, che comprendeva i due ducati dell'Italia centro-meridionale di Spoleto e di Benevento (dopo la caduta del Regno longobardo, nel 774, la Langobardia Minor coincise con l'area occupata dal Ducato di Benevento, in seguito variamente frazionato);
al thema bizantino di Langobardia, che comprendeva le aree dell'Italia meridionale non occupate dai Longobardi.